

Pessoas
Émile Gallé
Johann Gottfried Galle
Philip Galle

Localidades

Galle

Outros
2097 Galle

Desambiguação